Kangaartiip Immikkeertiva bezeichnet:
 Kangaartiip Immikkeertiva (Insel, Ammassalik, nördlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kangaartiip Immikkeertiva (Insel, Ammassalik, südlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland